Louisiana poate semnifica

Entități administrative 

 Louisiana, unul din cele 50 de state ale SUA
 Louisiana (teritoriu SUA), teritoriu organizat al Statelor Unite precursor al statelor de azi Louisiana și Missouri
 Louisiana Purchase, tratatul prin care Franța a vândut Statelor Unite ale Americii, în 1803, colonia Louisiana 
 Louisiana (colonie Noua Franță), regiunea istorică a Noii Franțe denumită în onoarea regelui Louis XIV, vândută în 1803 Statelor Unite
 Louisiana (stat SCA), unul din cele unsprezece state ale Statelor Unite ale Americii, care au secesionat din Uniune formând Statele Confederate ale Americii, între 1861 și 1865)
 Orașul Louisiana, Missouri

Altele 

 Louisiana Museum of Modern Art, muzeu de artă modern în apropierea capitalei Danemarcei, Copenhaga
 USS Louisiana, vas al United States Navy, vezi Statele Unite ale Americii
 CSS Louisiana, vas al Confederate States Navy, vezi Statele Confederate ale Americii
 University of Louisiana, universitate de stat localizată în New Orleans, Louisiana
 Louisiana (film), un film de televiziune realizat în 1984
 Louisiana (Croația), numele unei conexiuni de drumuri în Croația

Nume proprii